Występy w europejskich pucharach greckiego klubu piłkarskiego AEK Ateny.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

AEK Ateny
Greckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach